Николай Николаевич Афонин (4 октября 1936 — 26 декабря 2008, Москва, Россия) — ректор театрального училища имени Щепкина (1995—2007), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997), заслуженный артист РСФСР (1982), профессор.

Биография 
Ученик В. Н. Пашенной, И. В. Ильинского, В. И. Цыганкова.

После окончания училища в 1961 году был приглашён Ю. А. Завадским в Театр имени Моссовета.

Н. Н. Афонин прослужил на этой сцене четверть века.

Также, являясь ведущим актёром Театра имени Моссовета, он с 1968 года совмещал творческую работу с педагогической деятельностью в Театральном Училище имени Щепкина.

Похоронен 30 декабря 2008 года на Аксиньинском кладбище (Московская область, Одинцовский район).

Дипломные спектакли 
Николай Николаевич Афонин выпустил (или принимал участие) в постановке дипломных спектаклей:

 «Шторм» В. Билль-Белоцерковского
 «Аристократы» Н. Погодина
 «Нашествие» Л. Леонова
 «Инцидент» Н. Баэра
 «Дети Ванюшина» С. А. Найденова
 «Время и семья Конвей» Д. Пристли
 «Доктор философии» Б. Нушича
 «Моё загляденье» А. Арбузова
 «Живут Пряслины» Ф. Абрамова
 «Лекарь поневоле» Ж. -Б. Мольера
 «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова
 «Как часто в кругу друзей» И. Лангелана
 «Карл и Анна» Л. Франка
 «Войцек» Г. Бюхнера
 «Рождество в доме сеньора Купьелло» Э. де Филиппо
 «Зойкина квартира» М. Булгакова
 «Стакан воды» Э. Скриба
 «Своя семья, или Замужняя невеста» А. Грибоедова, А. Шаховского
 «Три сестры» А. П. Чехова
 «В чужом пиру похмелье» А. Н. Островского
 «Беспорядок» по роману «Подросток» Ф. М. Достоевского
 «Романтики» Э. Ростана (в 1998 г. спектакль был с успехом показан в Париже)
 «Не было ни гроша да вдруг алтын»* А. Н. Островского — спектакль вошёл в репертуар ДЮТЦ «Ведогонь» г. Зеленограда
 «О любви»* по рассказам А. П. Чехова — спектакль вошёл в репертуар ДЮТЦ «Ведогонь» г. Зеленограда
 «Ложь на длинных ногах»* Э. де Филиппо — спектакль вошёл в репертуар ДЮТЦ «Ведогонь» г. Зеленограда
 «Целуй меня, Кэт» (мюзикл) К. Портера
 «Волки и овцы» А. Н. Островского
 «Доходное место» А. Н. Островского
 «Все мои сыновья» А. Миллера
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского, Н. Я. Соловьева
 «Парад-алле, бездельники!» Р. Тома
 «Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорка
 «Картошка ко всем блюдам» А. Уэскера
 «Внимание, полтергейст!» В. Н. Афонина
 «Репетируем Шекспира» В. Н. Афонина (в 2006 г. спектакль с успехом прошел в Болгарии)
 «Уехавший остался дома» Л. де Вега
 «Годы странствий» А. Арбузова

Известные ученики 
 Анатолий Белый,
 Пётр Красилов,
 Екатерина Климова,
 Владислав Маленко,
 Татьяна Арнтгольц,
 Ольга Арнтгольц,
 Александр Лойе,
 Полина Максимова,
 Артём Ткаченко,
 Наталья Воеводина,
 Глеб Матвейчук.

Награды 
 Ордена:
 Орден Почёта (2002).
 Почётные звания:
 «Заслуженный артист РСФСР» (1982),
 «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1997),
 Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) (2002),
 Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (2002),
 «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан» (20 апреля 2007 года) — за большие заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров.
 Заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия-Алания (2005).
 Почётные грамоты:
 Республики Таджикистан (1991),
 Государственного Совета Удмуртской Республики (1997).
 Почётный знак «Крест Святого Михаила Тверского» (2004).

Личная жизнь 
Внучка — Остальская Анна Дмитриевна

Примечания

Ссылки 
 Биография: Афонин Николай Николаевич
 Николай Николаевич Афонин
 Николай Николаевич Афонин

Ректоры Театрального училища им. М. Щепкина
Похороненные на Аксиньинском кладбище